Tubulicium — рід грибів родини Hydnodontaceae. Назва вперше опублікована 1966 року.

Класифікація 
До роду Tubulicium відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Oberwinkler, F. 1965. Primitive Basidiomyceten. Revision einiger Formenkreise von Basidienpilzen mit plastischer Basidie. Sydowia. 19(1-6):1-72 - P.53

Роди грибів
Агарикоміцети